

Алменд — місто, штат Нью-Йорк
 Алменд — місто, штат Вісконсин
 Алменд — селище, штат Нью-Йорк
 Алменд — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Алмонд